Ceci est une liste de châteaux en Iran.

Voir également 

 Liste de châteaux

Château en Iran